Георги Стоилов може да се отнася за:
 Георги Стоилов (XIX в. – след 1926), български революционер, кмет на Горна Джумая
 Георги Стоилов (1929 – 2022), български архитект, министър на архитектерата и благоустройството
 Георги Стоилов (1941 – 2014), български инженер, заместник-ректор на ТУ в София
 Георги Стоилов (р. 1944), български инженер, министър на енергетиката
 Георги Стоилов (р. 1995), македонски футболист (национал)

Източници